Сезон 2006/2007 стал для Атлетико Мадрид 70-м Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

54.125.000

Зима 

1.500.000

Ушли из клуба

Лето 

7.000.000

Зима 

0

Общие убытки:55.625.000

Общая прибыль:7.000.000

Разница:48.625.000

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1Так как «Севилья» выиграла Кубок Испании 2006/07, и была квалифицирована в Лигу чемпионов 2007/08, то «Хетафе» получил право участвовать в первом раунде Кубка УЕФА 2007/08.

Кубок Испании

4-й раунд

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Атлетико» Мадрид